Macedonië:
Noord-Macedonië, een republiek op de Balkan, van 1991 tot 2019 Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië geheten
Socialistische Republiek Macedonië, een van de zes republieken van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (1944 - 1991)
Macedonië (Griekenland), een historische regio in het noorden van Griekenland, die sinds 1913 tot dat land behoort
Macedonië (regio), een geografische regio op de Balkan en een voormalige provincie van het Ottomaanse Rijk
Blagoëvgrad (oblast) (Pirin-Macedonië), deel van de geografische regio Macedonië, oblast van Bulgarije sinds 1913
Macedonië (oudheid), een rijk uit de oudheid (7e eeuw v.Chr.-168 v.Chr.)
Macedonië (Romeinse provincie), een voormalige Romeinse provincie (vanaf 146 v.Chr.)
Dioces Macedonia, bestuurlijke groep provincies in het Romeinse rijk, zie Romeinse provincie

Macedonisch:
Macedonisch (taal), hedendaagse Zuid-Slavische taal
Oudmacedonisch, uitgestorven taal, waarschijnlijk Indo-Europees, mogelijk slechts een Grieks dialect